Ptáčník může být:

 lovec ptáků (také čižbář) nebo obchodník (eventuálně překupník) obchodující s ptáky, někdy přeneseně i chovatel ptáků (v našich podmínkách zejména pěnkavovitých)

příjmení nebo přívlastek osob 
 František Ptáčník (* 1962) – český sportovec, atlet-sprinter, otec Jiřiny
 Jakub Ptáčník (1893–?) – český malíř, keramik a pedagog
 Jindřich I. Ptáčník (876–936) – německý šlechtic, vévoda saský a král východofrancký
 Jiří Ptáčník (* 1948) – český herec, televizní hlasatel a moderátor
 Jiřina Ptáčníková (* 1986) – česká sportovkyně, atletka–tyčkařka, dcera Františka, v letech 2012–2014 startovala pod jménem Jiřina Svobodová
 Karel Ptáčník (1921–2002) – český spisovatel
 Stanislav Ptáčník (1956–2018) – český sáňkař

v kultuře
 Ptáčník (opereta) – v originále der Vogelhändler, opereta Carla Zellera

sídlo
 Ptáčník (Fryčovice) – část obce Fryčovice v okrese Frýdek-Místek

Externí odkazy